Příjmení Renner nosí více významných osobností:

 Anton Renner (1782–1838), český římskokatolický duchovní, biskupský notář, knižní censor a sídelní kanovník v Litoměřicích
 Boris Renner (* 1965), český fotograf
 Jan Renner (1869–1959), archivář, učitel a regionální historik Rakovnicka
 Jan Renner (právník) (1866–1947) JUDr., právník a mladočeský, později národně demokratický politik
 Jan Renner jr. (narozen v Uherském Brodě), JUDr., právník a národně demokratický politik, redaktor časopisu Národní myšlenka (1923–1939); syn Jana Rennera (1866–1947)
 Jeremy Renner (* 1971), americký herec a hudebník
 Karl Renner (1870–1950), rakouský sociolog a marxisticky orientovaný politik